Сезон 2005/2006 — 75-й сезон для «Барселоны» в чемпионате Испании и 106-й год со дня основания футбольного клуба. Сезон примечателен второй в истории победе в ЛЧ, и первой победе в этом же турнире в 21 столетии.

Состав команды

Основной состав 
Матчи и голы игроков приводятся на конец этого сезона.

Молодёжный состав

Трансферы

Пришли в клуб 

Общие расходы:  € 0

Ушли из клуба

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Гол + Пас 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Капитаны в сезоне 
Здесь представлен список капитанов во всех официальных матчах команды.

|}

Хет-трики

Пенальти

Штрафные удары

Тактические схемы 

|}

Наиболее частый стартовый состав 

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Суперкубок Испании

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Лига чемпионов УЕФА

Групповая стадия

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Кубок Испании

1/8 финала

1/4 финала

Примечания

Ссылки 
 FC Barcelona Official Site
 FCBarcelonaweb.co.uk English Speaking FC Barcelona Supporters
 ESPNsoccernet: Barcelona Team Page
 FC Barcelona (Spain) profile
 uefa.com - UEFA Champions League
 Web Oficial de la Liga de Fútbol Profesional
 FIFA.com 
 Federació Catalana de Futbol

2005/2006
Барселона
2006